Kompozicija može značiti:

 Kompozicija (glazba)
 Kompozicija (likovna)
 Kompozicija (arhitektura)
 Kompozicija (književnost)